Zug (Suïssa)
 Cantó de Zug
 Illa Zug
 Llac Zug
 Massacre de Zug